Amerikai Egyesült Államok
 Harrisville (Indiana)
 Harrisville (Maryland)
 Harrisville (Michigan)
 Harrisville (Mississippi)
 Harrisville (New Hampshire)
 Harrisville (New York)
 Harrisville (Nyugat-Virginia)
 Harrisville (Ohio)
 Harrisville (Pennsylvania)
 Harrisville (Rhode Island)
 Harrisville (Utah)
 Harrisville (Wisconsin)
 Harrisville Township (Medina megye, Ohio)
 Harrisville Township (Michigan)